Moglie a sorpresa (The Other Woman) – film per la televisione del 1983 diretto da Melville Shavelson 
 Moglie a sorpresa (HouseSitter) – film del 1992 diretto da Frank Oz